Карага (англ. Caraga) — многозначный термин.

 Карага — река на северо-востоке полуострова Камчатка, Россия.
 Карага — сельское поселение в Карагинском районе Камчатского края Российской Федерации.
 Карага — один из 17 регионов Филиппин.